Słowo pochodzi z języka wołoskiego (por. rum. coşar – "stodoła, obora", ), na Podhalu i Beskidach polskich koszar oznacza "przenośną zagrodę dla owiec".

 Koszary – budynki przeznaczone dla pomieszczenia wojska

Miejscowości w Polsce

Miejscowości podstawowe 
 Koszary – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Koszary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Koszary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Koszary – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Koszary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno

Integralne części miejscowości 
 Części miast
 Koszary – część miasta Jabłonowo Pomorskie
 Koszary – część miasta Kielce
 Koszary – część miasta Kraśnik
 Koszary – część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Koszary – część miasta Pobiedziska
 Koszary – część miasta Radzyń Podlaski
 Koszary – część miasta Żary
 Części wsi

Miejscowość na Ukrainie 
 Koszary – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim

Inne 
 Koszary – przystanek kolejowy w miejscowości Stare Koszary, w rejonie kowelskim, w obwodzie wołyńskim, na Ukrainie